Wayne [wejn] může znamenat:

příjmení
Carl Wayne (1943–2004) – britský zpěvák a herec
Jan Wayne – hudebník (hamburští DJové)
John Wayne (1907–1979) – americký filmový herec, režisér a producent
John Wayne Airport – letiště v Santa Anna v Kalifornii
Lil Wayne (1982) – americký muzikant
Madonna Wayne Gacy – americká muzikantka, hráčka na klávesové nástroje
Reggie Wayne (1978) – americký fotbalista

rodné jméno osob
Wayne – anglosaské křestní jméno (mnoho různých osob)

geografický pojem
Fort Wayne – město v USA, stát Indiana
Wayne County – 16 okresů v USA 

jiné významy
Fountains of Wayne – americká powerpopová hudební skupina
Wayne Gretzky 99 Award – cena pro hokejistu
Wayne Gretzky Trophy – hokejová cena pro týmy